Osoby noszące nazwisko Gyan:
 Asamoah Gyan (ur. 1985) – ghański piłkarz
 Baffour Gyan (ur. 1980) – ghański piłkarz
 Christian Gyan (1978-2021) – ghański piłkarz
 King Gyan (ur. 1988) – ghański piłkarz